Johann Erckenbrecht ist der Name folgender Personen:

* 
 Johann Jakob Erckenbrecht (um 1627–1669), Amtsschultheiß und Stiftschaffner in Sinsheim, später Schultheiß von Bretten
 Johann Werner Erckenbrecht (um 1550–um 1613), Stadtschreiber und kaiserlicher Notar in Sinsheim